Чемпіонат Албанії 1985–1986 — 47-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном став Динамо (Тирана).

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб 17 Ненторі взяв участь у Кубка володарів кубків 1986—1987 як переможець Кубку Албанії 1985—1986.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1985—1986
Албанія
Албанія